een substantie die in staat is een dunne vloeibare stof dikker te maken; zie bindmiddel (vloeistof)
 een gebonden boek; zie hardcover
 de situatie waarin een persoon niet de vrijheid geniet relaties met anderen aan te gaan, omdat hij zich reeds gebonden heeft aan een ander; zie relatie